

Район:

Территориальное деление 
 Район — территориальная единица в ряде государств.
 Муниципальный район — административно-территориальная единица, включающая строго определённую территорию с проживающим населением.
 Географический район — территория (территориальный таксон), по совокупности насыщающих её элементов отличающаяся от других территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью, целостностью составляющих элементов, причём эта целостность — объективное условие и закономерный результат развития данной территории.
 Исторический район — преимущественно местности и населённые пункты, существовавшие с самостоятельным названием в XVII—XX веках на территории какого-либо нынешнего крупного города и к настоящему времени поглощённые городом.
 Внутригородской район — низовая административно-территориальная единица, включающая часть территории города в России и ряде других стран (преимущественно бывших союзных республик Советского Союза).

Топонимы 
 Район — муниципалитет в Мексике, штат Мехико.
 Район — муниципалитет в Мексике, штат Сан-Луис-Потоси.
 Район — муниципалитет в Мексике, штат Сонора.
 Район — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.

Персоналии 
  — мексиканский генерал, участник войны за независимость.
  — испанский писатель, историк.

Прочее 
 Район-32 — китайский фильм ужасов 2011 года, снятый Лу Цзяньминем.